HMS Britannia je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Britannia (1682) 
 HMS Britannia (1719) 
 HMS Britannia (1762) 
 HMS Britannia (1781) 
 HMS Britannia (1820) 
 HMS Britannia (1904) 
 HMS Britannia (1953)

Britannia